Por Kimble pode estar à procura de:
Condado de Kimble
Kel Kimble
Kim Schmitz, mais conhecido como Kimble ou Kim Dotcom.

Cinema
John Kimble - - um personagem do filme "Um Tira no Jardim de Infância";
Richard Kimble - um personagem do filme "O Fugitivo".

Desambiguação